Bothmer steht für:
 Bothmer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bothmer (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Bothmer (Schwarmstedt), Ortsteil der Samtgemeinde Schwarmstedt in Niedersachsen
 Schloss Bothmer, Schloss in Mecklenburg-Vorpommern
 Korps Bothmer, Verband des deutschen Heeres während des Ersten Weltkrieges

Siehe auch:
 Bodmer
 Bothner